Список станцій Українських залізниць

А